Теодон () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Теодон I — легендарный герцог Баварии (508—512)
 Теодон II — легендарный герцог Баварии (512—537)
 Теодон III — легендарный герцог Баварии (537—565)
 Теодон I — герцог Баварии (около 630 — между 680 и 696)
 Теодон II — герцог Баварии (не позднее 696—716/718)
 Теодон III — герцог-соправитель Баварии (777—788)